Хаксли има више значења:
 Хаксли (Ајова)
 Хаксли (Тексас)